La zone verte est une partie de la ville de Bagdad sous contrôle de l'Organisation des Nations unies. Une zone similaire et du même nom a existé ailleurs, notamment à Kaboul.
 Une zone verte est une zone du plan d'urbanisation.

Voir aussi
 
 

Homonymie